Braga – miasto w Portugalii
 Braga – stacja kolejowa w Bradze, w Portugalii
 Dystrykt Braga – jednostka administracyjna w Portugalii
 Port lotniczy Braga – port lotniczy położony w mieście Braga
 SC Braga – portugalski klub piłkarski
 Belmiro Braga – miasto i gmina w Brazylii
 Braga (Rio Grande do Sul) – miasto i gmina w Brazylii

Biografie:
 Abel Braga – brazylijski piłkarz i trener
 Ademilson Braga Bispo Junior – brazylijski piłkarz
 Aguinaldo Braga – macedoński piłkarz
 Alice Braga – brazylijska aktorka
 Carlo Braga – włoski misjonarz salezjański
 Ellen Braga – brazylijska siatkarka
 Fernando Braga – włoski szachista i trener szachowy 
 Fruktuozus z Bragi – arcybiskup Bragi
 Gabriela Braga Guimarães – brazylijska siatkarka
 Gaetano Braga – włoski kompozytor i wiolonczelista 
 Ismael Moreira Braga – piłkarz brazylijski
 Marcin z Bragi – arcybiskup Bragi 
 Mário Braga Gadelha − piłkarz brazylijski
 Mark Braga – nowator gospodarki rolnej w Ukraińskiej SRR
 Nilo Murtinho Braga – brazylijski piłkarz
 Roberto Braga – włoski siatkarz 
 Rogério Braga Filho – piłkarz brazylijski
 Sônia Braga – brazylijska aktorka
 Stefano Braga – włoski lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal
 Teófilo Braga – portugalski polityk, pisarz i dramaturg 
 Vitor de Paula Oliveira Braga – piłkarz brazylijski